Odeon, Odea eller Odeum har flere betydninger:

 Odeon (bygning) - Antikke græske og romerske bygninger til sang, musikopførelse og poesikonkurrencer
 Herodes Atticus' Odeon - Beliggende på den sydvestlige skråning af Akropolis i Athen
 Perikles' Odeon - Roms Odeon, som lå ved indgangen til Dionysus' Teater

Biografer og teatre 
 Odeon Teatret – biograf i København fra 1925 til 1958
 Cineplex Odeon – biografkæde i Canada, ejet af Cineplex Odeon Corporation
 Hammersmith Odeon – tidligere navn for Hammersmith Apollo i London
 Odeon Newport – tidligere navn for Newport City Live Arena i Wales
 Odéon-Théâtre de l'Europe (tidligere Théâtre de l'Odéon) – teater i Paris
 Odeon Cinemas – britisk biografkæde som opererer i Storbritannien og Irland
 Odeon Events Centre – kongresscenter i Canada
 Odeon (Boston) – tidligere foredrags- og koncerthus i Boston i USA
 Odeon (München) – tidligere koncertsal i München i Tyskland
 Odeon (Odense) – musik-, teater- og konferencehus i Odense

Musik 
 Odeon Scenen – Roskilde festivals rockscene siden 2003
 Odeon (album) - Musikalbum fra 2013 af Tosca
 "Odeon" - Komposition af Ernesto Nazareth

Andet 
 Odeon Station - letbanestation i Odense
 Odéon (Paris Métro) - Station på linjerne 4 og 10 i Paris' metro
 Cineplex Odeon Films - Filmdistributør for den canadiske biografkæde Cineplex Odeon Corporation
 Odeon Records - Tidligere tysk pladeselskab, grundlagt i 1903
 Odeon TV - Italiensk tv-netværk